

Geografia
 Carla-Bayle – comune francese situato nel dipartimento dell'Ariège nella regione del Midi-Pirenei
 Carla-de-Roquefort – comune francese situato nel dipartimento dell'Ariège nella regione del Midi-Pirenei

Persone
 Carla – cantante francese
 Francesco Carlà (1961) – giornalista e imprenditore italiano

Altro
 Carla – nome di persona femminile
 Carla – album di Carla Thomas del 1966
 Carla – film del 2021 diretto da Emanuele Imbucci 
 1470 Carla – asteroide della fascia principale scoperto nel 1938
 Carla – personaggio nella sitcom statunitense Scrubs
 Carla – personaggio della serie tv Nikita